Bisdom Kopenhagen (evangelisch-luthers)
 Bisdom Kopenhagen (rooms-katholiek)